Кёгель (, ) — немецкая фамилия. Известные носители:

 Кёгель, Иоганнес Теодор Рудольф (1829—1896) — протестантский богослов, один из крупнейших проповедников Германии.
 Кёгель, Макс (1895—1946) — комендант концентрационных лагерей, оберштурмбаннфюрер СС.